А-Лига — название высших футбольных дивизионов  некоторых стран:

 Чемпионат Австралии по футболу или A-лига ()
 Чемпионат Литвы по футболу или А Лига ()